Шампионска лига 2010/11 е 19-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 56-о от началото.

Това е и второто издание на турнира под новия квалификационен формат. Финалът на първенството се провежда на Уембли в Лондон на 28 май 2011, където Барселона побеждава Манчестър Юнайтед с 3:1. Носителят на трофея за 2010 г. Интер е победен на четвъртфиналите от Шалке 04.

Първи квалификационен кръг 

Мачовете се играят на 29/30 юни и 7/8 юли 2010 г.

1 Срещата е отложена заради лошо състояние на тревата, породено от силен и непрестанен дъжд. Санта Колома предложи мачът да се играе на 30 юни, но на 1 юли УЕФА обяви служенба победа с 3:0 за Биркиркара

Втори квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 13/14 юли и 20/21 юли 2010. Жребият на 21 юни постави следните двойки мачове. Шампионът на Дания (ФК Копенхаген) ще започне участието си от третия квалификационен кръг, тъй като носителят на Шампионска лига 2009/10 (Интер Милано) се класира директно за груповата фаза като шампион на своята страна. По този начин шампионите на Люксембург и на Фарьорските острови също се изместват по-напред в квалификационните кръгове.

Трети квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 27/28 юли и 3/4 август 2010. Жребият на 16 юли поставя следните двойки мачове.

От третия квалификационен кръг има два разделени потока: в потока на шампионите играят националните първенци само срещу други национални шампиони, докато „преследвачите“ т.е. отборите, завършили на второ, трето или четвърто място, играят помежду си в потока на нешампионите. Отпадналите от този кръг отбори участват в плейофите на Лига Европа 2010/11.

Шампионът на Шотландия участва директно в груповата фаза на турнира, тъй като носителят на трофея за 2010 г. Интер Милано се класира за турнира като шампион на Италия. Затова датският шампион ФК Копенхаген става поставен отбор.

Плейоф 
Жребият за срещите се тегли на 6 август 2010 г. Мачовете се играят на 17/18 август и 24/25 август. Последният квалификационен кръг е наречен „Плейоф“ с цел по-добър маркетинг. От този кръг правата за излъчване на определени срещи се продават централно от УЕФА, за да се генерира по-голям медиен интерес, което от своя страна трябва да доведе до по-високи приходи от реклама. Отпадналите от този кръг отбори участват в груповата фаза на Лига Европа 2010/11.

Групова фаза

Жребий 
22 отбора започват участието си директно от груповата фаза, към тях се присъединяват още 10 отбора (по пет от потока на шампионите и на нешампионите) от квалификационните кръгове.

За жребия на групите отборите са разпределени в низходящ ред според клубните си коефициенти в 4 урни с 8 отбора всяка. Урна 1 съдържа носителя на трофея, както и 7-те най-силни клуба, урна 4 – осемте най-слаби участници. Ако някой отбор, фаворизиран според клубния си коефициент, не достигне до груповата фаза, тогава отбори с по-нисък коефициент могат да попаднат в по-предна урна. Например Олимпик Лион ще попадне в урна 1, а не в урна 2, ако Севиля отпадне във фазата на плейофите. Два отбора от една и съща страна не могат да попаднат в обща група, тъй като чисто националните срещи са позволени от фазата на 1/4 финалите.

Кръговете на груповата фаза са установени по следния начин, началото на всеки мач е в 21:45 българско време:
 Кръг 1: 14/15 септември 2010
 Кръг 2: 28/29 септември 2010
 Кръг 3: 19/20 октомври 2010
 Кръг 4: 2/3 ноември 2010
 Кръг 5: 23/24 ноември 2010
 Кръг 6: 7/8 декември 2010

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 

Осемте победители от групите, заедно с отборите завършили на 2-ро място, се теглят в 8 двойки, които играят 2 мача помежду си. В тази фаза не могат да се срещнат отбори от същата група или от същата футболна асоциация. Победителите от групите играят реванша като домакини.

Жребият се тегли на 17 декември 2010 в Нион, Швейцария. Първите мачове се играят на 15, 16, 22 и 23 февруари 2011, а реваншите на 8, 9, 15 и 16 март 2011.

Четвъртфинал 
От фазата на четвъртфиналите отборите се теглят от една обща урна, като първият изтеглен отбор е домакин в първия мач. Жребият се състои на 18 март 2011 г. Мачовете се играят на 5/6 (първи срещи), както и на 12/13 април 2011 г.

Полуфинал 
Жребият се състои заедно с този за четвъртфиналите, мачовете се играят на 26/27 април и на 3/4 май 2011 г.

Финал 

Финалът се играе на 28 май 2011 г. на стадион Уембли в Лондон. Финалисти са отборите на Барселона и Манчестър Юнайтед, които вече са се срещнали веднъж на финал за Шампионска лига през сезон 2008/09 г. Също така това е шестият финал, който се играе на стадион Уембли, след 1963, 1968, 1971, 1978, 1992 г. И двата отбора са играли вече веднъж на Уембли на финал – Манчестър Юнайтед печели трофея през 1968 г. срещу Бенфика Лисабон с 4:1 след продължения, а Барселона също вдига купата след победа над Сампдория с 1:0 също след продължения.

Това е шестият финал за Барселона. Преди това те достигат до финален мач през 1961, 1986, 1992, 1994, 2006 и 2009 г. За Манчестър Юнайтед срещата е четвърти финал след 1968, 1999, 2008 и 2009 г. Двата отбора имат три титли – Барселона печелят отличието през 1992, 2006 и 2009 г., а Манчестър Юнайтед стават шампиони на Европа през 1968, 1999 и 2008 г.

Вижте също 
 Лига Европа 2010/11

Източници 

Европейска шампионска лига